Jelić ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Jelić Ružić (* 1977), kroatische Volleyballspielerin
 Branko Jelić (* 1977), serbischer Fußballspieler
 Dragan Jelić (* 1986), slowenischer Fußballspieler
 Ivana Jelić (* 1975), montenegrinische Juristin und Richterin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
 Matea Jelić (* 1997), kroatische Taekwondoin
 Matej Jelić (* 1990), kroatischer Fußballspieler
 Milan Jelić (1956–2007), bosnischer Politiker
 Nikolina Jelić (* 1991), kroatische Volleyballspielerin
 Petar Jelić (* 1986), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler
 Vesna Jelić (* 1982), kroatische Volleyball-Nationalspielerin
 Vinko Jelić (1596–1636), kroatisch-italienischer Komponist
 Vojin Jelić (1921–2004), jugoslawischer bzw. kroatischer Schriftsteller